Fontana (Italiaans voor "fontein") kan verwijzen naar:

Geografie
Italië:
Francavilla Fontana, een gemeente in de provincie Brindisi
Fontana Liri, een gemeente in de provincie Frosinone
Serrara - Fontana, een gemeente op het eiland Ischia
Fontana, een frazione in de gemeente Acquafondata in de provincie Frosinone
Fontana, een frazione in de gemeente Pennapiedimonte in de provincie Chieti
Fontana Debole, een frazione in de gemeente Moliterno in de provincie Potenza
Fontana Fredda, een frazione in de gemeente Cadeo in de provincie Piacenza
Valle La Fontana, een frazione in de gemeente Castiglione Cosentino in de provincie Cosenza
Fontana (Sasso Marconi), een frazione in de gemeente Sasso Marconi in de provincie Bologna

Verenigde Staten:
Fontana (Californië), een stad in de staat Californië
Fontana (Kansas), een stad in de staat Kansas
Fontana-on-Geneva Lake, een plaats in de staat Wisconsin
Fontana Dam, een stuwdam in de Little Tennessee River in de staat North Carolina

Zwitserland:
Fontana (Airolo), een nederzetting in de gemeente Airolo in het kanton Ticino
Fontana (Biasca), een nederzetting in de gemeente Biasca in het kanton Ticino
Fontana (Meride), een nederzetting in de gemeente Meride in het kanton Ticino
Fontana (Tarasp), een nederzetting in de gemeente Tarasp in het kanton Graubünden

Overige:
Fontana (Chaco), een plaats in de Argentijnse provincie Chaco
Comandante Fontana, een plaats in de Argentijnse provincie Formosa
Fontana (Gozo), een plaats en gemeente op het Maltese eiland Gozo
Fontana Bad Nieuweschans, een kuuroord in Bad Nieuweschans
Fontana (metrostation), een metrostation in Barcelona
Fontana (Maan), een krater op de maan
Fontana (Mars), een krater op Mars

Zaken
Fontana Records, een platenlabel, opgericht als onderdeel van Philips Records in de jaren vijftig
Fontana (lettertype), een lettertype van Monotype
Stijve klaverzuring (Oxalis fontana), een vaste plant uit Noord-Amerika
Kanaal van Schlemm (kanaal van Fontana), een anatomisch onderdeel van het oog

Personen
Arianna Fontana, een Italiaanse schaatsster (short track)
Benedikt Fontana (± 1450-1499), een Zwitserse vrijheidsstrijder
Carl Fontana (1928-2003), een Amerikaanse jazztrombonist
Carlo Fontana, een Italiaanse architect
D.J. Fontana, een Amerikaanse drummer
Daniel Fontana, een Argentijnse atleet
Domenico Fontana (1543-1607), een Zwitsers-Italiaanse architect
Felice Fontana, een Italiaanse natuurwetenschapper en anatoom
Giovanni Battista Fontana (ca. 1571 - ca. 1630), een Italiaans violist en componist
Gregorio Fontana (1735-1803), een Italiaanse wiskundige
Gustavo Fontana, een Argentijnse dirigent en pedagoog
Julian Fontana (1810-1869), een Poolse musicus en componist, bevriend met Frédéric Chopin
Lavinia Fontana (1552-1614), een Italiaanse kunstschilder, dochter van Prospero Fontana
Lucio Fontana (1899–1968) , een Argentijns-Italiaanse beeldhouwer en kunstschilder
Marco Fontana, een Italiaanse veldrijder
Niccolo Fontana Tartaglia, een Italiaanse wiskundige
Norberto Fontana, een autocoureur uit Argentinië 
Patrick Fontana, een Franse acteur
Prospero Fontana, een Italiaanse kunstschilder
Wayne Fontana, een Britse zanger